François Blondel (1618–1686) – francuski architekt
 François Blondel (ur. 1940) – francuski duchowny katolicki, biskup